Adama Diomandé – calciatore norvegese
 Ibrahima Diomandé – ex calciatore ivoriano
 Ismaël Diomandé – calciatore ivoriano
 Olivier Diomandé – ex rugbista ivoriano
 Sinaly Diomandé – calciatore ivoriano